Чемпионат мира по баскетболу 1954 года — второй чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Место проведения — Бразилия, Рио-де-Жанейро. Время проведения — 23 октября — 5 ноября 1954 года.

История 
Уже в 1950 году было определено место мирового первенства — город Сан-Паулу в Бразилии. Основными проблемами в процессе подготовки и проведения чемпионата в данном городе стали политические события — смена власти в Бразилии в 1954.

Подготовка к чемпионату была сорвана — строительство арены, где должны были проводиться игры первенства, не было закончено к 1954 году. Правительство страны постановило: перенести турнир на арену «Мараканазинью» в Рио-Де-Жанейро, которая была расположена рядом с легендарным футбольным стадионом «Маракана». Однако на комфорте для зрителей перенос не сказался, поскольку «Мараканазинью» была ареной мирового уровня и вмещала 35 тыс. зрителей.

С другой стороны, Бразилия, как организатор первенства, позволила себе самовольно лишить права участия в ЧМ ряд команд. Так, из-за прерванных дипломатических отношений с СССР, Венгрией и Чехословакией Бразилия отказалась выдавать сборным этих стран визы на въезд. Сборная СССР к тому времени была Олимпийским серебряным призёром 1952 года, а также чемпионом Европы 1953 года. Венгрия и Чехословакия заняли на европейском первенстве 2-ю и 4-ю ступеньки соответственно. Чтобы их заменить, на чемпионат были приглашены Франция, Югославия (она была признана Бразилией, несмотря на коммунистический режим) и Израиль.

Из Америки приехали представители семи стран, правда, без действующего чемпиона — Аргентины (причиной для этого стал скандал, разразившийся из того, что аргентинцев обвинили в профессионализме, а в те времена на подобных соревнованиях играли только любители). Формоза (теперь Tайвань) и Филиппины были выбраны как представители Азии.

Фаворитами турнира считались Бразилия и США. Последние убедительно выиграли Олимпийские игры 1952 года, хотя и не посылали самый сильный состав. Бразилия полагалась на 17-летнего Вламира Маркеса, который позже станет лидером сборной по результативности и будет международной звездой.

Обе команды шли по ходу турнира непобеждёнными и встретились друг с другом в последний день в финальном групповом турнире в игре, которая определяла, кто будет с золотом, а кто — с серебром. США хладнокровно выиграли матч 62:41. В отличие от победы американцев, большой неожиданностью стало 3-е место Филиппин, представлявших азиатский баскетбол впервые.

Это первая победа Соединенных Штатов Америки на чемпионатах мира по баскетболу.

Команды

Отборочные игры

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Игры за 9-12-е места

Финальный раунд

Итоговое положение

Символическая сборная турнира 
  Карлос Лойсага (третий снайпер турнира — 16,4 очка в среднем за игру)
  Кёрби Минтер (лучший игрок турнира)
  Оскар Молья (лучший снайпер турнира — 18,6 очка в среднем за игру)
  Алгодао
  Вламир Маркеш

Примечания

Ссылки 
 ФИБА ЧМ-1954
 История. 2-й чемпионат мира по баскетболу

Чемпионаты мира по баскетболу
1954 год в баскетболе
Октябрь 1954 года
Ноябрь 1954 года
Баскетбол
Чемпионаты мира в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро